Ferenc Nyers – calciatore apolide di origine ungherese e nativo della Francia
István Nyers – calciatore ungherese, fratello di Ferenc